Икейское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Икей.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1534 человека, в том числе 739 мужчин и 795 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Икей
 Галдун
 Гарбакарай
 Икейский
 Козухум

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области